Кубок Швейцарії з футболу 2009–2010 — 85-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул вдесяте здобув Базель.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2009

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 жовтня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2009

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 листопада 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 листопада 2009

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 грудня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 грудня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 
 Кубок Швейцарії на rsssf  

2009–2010
Швейцарія
Швейцарія
2009 у швейцарському спорті
2010 у швейцарському спорті